2 miejscowości w Polsce: 
 Mianowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Andrzejewo 
 Mianowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Kuczbork-Osada

Zobacz też: Mianów